Regno Unito
Long Sutton – parrocchia civile dell'Hampshire
Long Sutton – paese del Lincolnshire 
Long Sutton – parrocchia civile del Somerset